Il tamburo di latta – romanzo dello scrittore tedesco Günter Grass (1959)
Il tamburo di latta – film del regista tedesco Volker Schlöndorff, tratto dal romanzo (1979)